Азадеган-лига 2015/2016 годов () — 15-й сезон Азадеган-лиги с момента её создания. Сезон стартовал 17 августа 2015 года и закончился 16 мая 2016 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Команды

Турнирная таблица

Ссылки 
 Азадеган-лига 2015/16 на сайте soccerway.com

2015/2016
Иран
Иран
Спорт в Иране в 2015 году
Спорт в Иране в 2016 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2015/2016